Александр Кулешов:
 Александр Кулешов (настоящая фамилия Нолле; 1921—1990) — русский писатель и журналист, спортивный комментатор.
 Кулешов, Александр Демьянович (1893—1944) — советский генерал-майор.
 Кулешов, Александр Петрович (род. 1946) — доктор технических наук, академик РАН.